Латакия:
 Латакия — город-порт в Сирии.
 Латакия — сирийская мухафаза с административным центром в городе Латакия.
 Латакия — район в составе мухафазы Латакия.
 Латакия — сорт табака. См. в статье Трубочный табак.